Bonaiuto ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea di Bonaiuto († 1379), Florentiner Maler
 Anna Bonaiuto (* 1950), italienische Schauspielerin